formacje wojskowe o nazwie Spahisi:
 Spahisi (Turcja) – jazda turecka za czasów imperium osmańskiego
 Spahisi (Francja) – francuskie oddziały w Afryce Północnej

Zobacz też 
 Sipajowie